Girau do Ponciano kan syfta på:

Brasilien 

 Girau do Ponciano (kommun), Alagoas, 
 Girau do Ponciano (ort), Alagoas,